En términos militares, la 6.ª División puede estar refiriéndose a:

Fuerzas armadas 
 6.ª División Aerotransportada (Reino Unido), división aerotransportada del Ejército Británico.
 6.ª División Antiaérea, unidad militar de la Luftwaffe (Fuerza Aérea alemana) durante la Segunda Guerra Mundial.
 6.ª División Blindada (Sudáfrica), división blindada del Ejército de Sudáfrica.
 6.ª División de Marines, división de infantería, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.
 6.ª División de Montaña SS Nord, unidad de tropas de montaña que combatió durante la Segunda Guerra Mundial. 
 6.ª División Panzer, división acorazada en el ejército alemán, durante la Segunda Guerra Mundial.
 VI División Orgánica, subdivisión histórica del territorio español.

Deportes

Concacaf (América del Norte, Central y Caribe) 

Sector Amateur y  Soccer Siete

Conmebol (América del Sur) 

Ligas regionales de fútbol en ArgentinaAnfaLigas Distritales UEFA (Europa) Verbandsliga y Landesliga (dependiente del Bundesland).Conference North y South, del fútbol inglés.Promozione''', del fútbol Italiano.